Der Begriff Kotzfrucht wird für folgende unangenehm riechende Früchte gebraucht:

 Noni
 Durian